Fotboll vid Södra Stillahavsspelen 1975 avgjordes i augusti i Guam. Turneringen vanns av  före ,  tog brons då man vann över  i bronsmatchen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp 2

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Rsssf.com

Södra Stillahavsspelen
1975
Södra Stillahavsspelen 1975